Филанович:
 Филанович, Александр Владимирович (род. 1992) — белорусский футболист.
 Филанович, Маргарита Ивановна (род. 1937) — советский и узбекистанский историк, археолог.